GK Большого Пса () — одиночная переменная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 118602 световых лет (около 36364 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от более +14,5m до +11,2m.

Характеристики 
GK Большого Пса — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M4e.

Примечания